Pułki ułanów noszące numer „6”:

Wojska Polskiego
 6 Pułk Ułanów (1806–1813)
 6 Pułk Ułanów Dzieci Warszawskich (1831)
 6 Pułk Ułanów Kaniowskich (1917–1939)

Austro-węgierskie
 Galicyjski Pułk Ułanów Nr 6 (1688–1918)
 Pułk Ułanów Obrony Krajowej Nr 6 (1894–1917) → Pułk Strzelców Konnych Nr 6 (1917–1918)

Niemiecki
 6 Pułk Ułanów (Turyngski) sformowany 18 grudnia 1813; garnizon: Hanau; przydział w 1914: XVIII Korpus